Pěnkavák je české rodové jméno pro ptáky několika rodů z čeledi vrabcovitých. Původně všechny druhy patřily do rodu Montifringilla, který v roce 1828 ustanovil Brehm.

Rody a druhy 
Rozlišuje se ve 3 rodech 8 druhů, z nichž jeden nemá český název.

 Montifringilla Brehm, 1828
 Montifringilla adamsi Adams, 1858 – pěnkavák Adamsův
 Montifringilla henrici (Oustalet, 1892)
 Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766) – pěnkavák sněžný

 Onychostruthus Richmond, 1917
 Onychostruthus taczanowskii (Przewalski, 1876) – pěnkavák bělobradý

 Pyrgilauda J. Verreaux, 1871
 Pyrgilauda blanfordi (Hume, 1876) – pěnkavák Blanfordův
 Pyrgilauda davidiana J. Verreaux, 1871 – pěnkavák černočelý
 Pyrgilauda ruficollis (Blanford, 1871) – pěnkavák liščí
 Pyrgilauda theresae (Meinertzhagen, 1937) – pěnkavák afghánský

Reference 

Vrabcovití